Rock Ridge Interchange Protocol (RRIP, IEEE P1282) — расширение файловой системы ISO 9660, разработанное для хранения файловых атрибутов, используемых в операционных системах POSIX. Расширения Rock Ridge записываются поверх файловой системы ISO 9660 так, что оптический диск с Rock Ridge может быть прочитан программным обеспечением, рассчитанным на работу с ISO 9660.

Rock Ridge может хранить следующую дополнительную информацию о содержимом диска:
 длинные имена файлов (до 255 символов);
 с меньшими ограничениями на использование символов в именах файлов;
 структуру каталогов произвольной вложенности.
 для каждого файла записываются атрибуты:
 права доступа к файлу, в том числе поля uid и gid;
 количество жёстких ссылок на файл;
 времена создания, модификации, доступа, изменения атрибутов и др.
 поддерживаются специальные файлы:
 разрежённые файлы;
 символьные ссылки;
 файлы устройств;
 файлы сокетов;
 FIFO-файлы.

Эти данные записываются в специальные каталоги, имена которых обычно скрываются.

История 
Название Rock Ridge позаимствовано у вымышленного городка из фильма «Сверкающие сёдла» 1974 года.

См. также 
 zisofs

Ссылки 
 Предварительная версия стандарта RRIP 1.12
 Лекция 3: Внешние запоминающие устройства - Периферийные устройства вычислительной техники, 2013
 Writing CDs - ISO 9660 with Extensions Format
 Тема: (3-5-2) Rock Ridge (1998/04/06) - Andy McFadden's CD-Recordable FAQ - Раздел 3, 2003

Файловые системы